Die Prva Liga 2014/15 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 16. August 2014 und endete am 23. Mai 2015.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die SuperLiga auf, der Drittplatzierte konnte über die Playoffs gegen den 14. der SuperLiga aufsteigen. Die letzten vier Teams stiegen die drittklassige Srpska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Der Dritte der zweiten Liga spielte gegen den 14. der Superliga um die Qualifikation für die SuperLiga 2015/16.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 Prva Liga 2014/15 auf rsssf.com (englisch)
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15